Grand Prix Brazylii 1996 – drugi wyścig sezonu 1996 Formuły 1. Odbył się on na torze Interlagos położonym w São Paulo 31 marca 1996 roku.

Wyścig liczył 71 okrążeń i odbył się ulewnym deszczu. Jego zwycięzcą został zdobywca pole position, Damon Hill jadący bolidem zespołu Williams-Renault. Tuż za nim, na podium uplasowali się Jean Alesi w Benettonie oraz Michael Schumacher w Ferrari.

Lista startowa

Opis wyścigu 
Czasy kwalifikacyjne Tarsa Marquesa (debiutant) oraz Pedra Diniza, dla których były to domowe zawody, zostały unieważnione przez, w kolejności, start "na popych" oraz ominięcie kontroli wagi bolidu. Pomimo tego, zostali oni dopuszczeni do wyścigu z końca stawki.

Johnny Herbert wystartował z boksów po zmianie samochodu na zapasowy przez problemy z elektryką.

Damon Hill, słynący z dobrej jazdy w mokrych warunkach, utrzymał prowadzenie i wygrał wyścig z komfortową przewagą 17 sekund. Było to piętnaste zwycięstwo w karierze Brytyjczyka, dzięki któremu pobił rekord swojego ojca, Grahama, który wygrał w swojej karierze czternaście wyścigów.

Najbardziej zacięte walki o wysoką pozycję odbywały się między Barrichellem i Alesim, Alesim i Villeneuve'em, Schumacherem i Frentzenem oraz Schumacherem i Barrichellem.

Barrichello prowadzący bolid Jordan GP zakwalifikował się do wyścigu na drugiej pozycji, lecz stracił pozycję na rzecz Villeneuve'a i Alesiego na pierwszym okrążeniu. Usilnie próbował odzyskać pozycję trzymając się blisko kierowcy Benettona i próbując go wyprzedzić trzy razy w początkowej fazie wyścigu. Ostatnia próba późnego hamowania w pierwszym zakręcie początkowo zwiastowała udany manewr, jednak spowodowała poślizg bolidu na śliskim torze, przez co Alesi utrzymał swoją pozycję.

W dalszej fazie wyścigu Jean Alesi nabrał tempa i gonił Villeneuve'a by zająć drugą lokatę. Po zaciętej walce Villeneuve uległ presji i obrócił swojego Williamsa. Francuzowi udało się utrzymać drugą pozycję do połowy wyścigu, kiedy to wypadł z toru i był zmuszony ustąpić miejsca Rubensowi Barrichellowi. Brazylijczyk był zmuszony udać się na swój planowo jedyny zjazd do alei serwisowej w celu zatankowania samochodu na 35 okrążeniu - tor był wówczas nadal bardzo mokry i nie mógł on dokonać zmiany opon na te przeznaczone do jazdy po suchej nawierzchni. Alesi natomiast udał się do boksów dopiero na 42 okrążeniu, gdy asfalt na torze był wystarczająco suchy aby zmienić ogumienie na slicki. Zmusiło to Barrichella do ponownego zjazdu do boksów, czego konsekwencją była utrata pozycji na rzecz kierowcy Benettona.

Niefortunnie, kierowca Jordana zjechał po nowe opony bardzo późno, trzy okrążenia po Schumacherze co sprawiło, że stracił kolejną pozycję na rzecz dwukrotnego wówczas mistrza świata. Jadąc szybszym samochodem, Brazylijczyk szybko dogonił kierowcę Ferrari, jednak ten nie dawał za wygraną. Ostatecznie Barrichello zakończył swoje zmagania w pułapce żwirowej na końcu prostej startowej po zbyt późnym hamowaniu przy próbie wyprzedzania.

Gerhard Berger wycofał się z wyścigu po zaledwie 27 okrążeniach - powodem wycofania się były problemy z hydrauliką, które narastały z okrążenia na okrążenie.

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenia 

\

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

1996
Brazylia
1996 w Ameryce Południowej
Brazylia w XX wieku